Григо́рьева — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Григорьева, Анастасия (род. 1990) — латвийская спортсменка, борец вольного стиля.
 Григорьева, Антонина Георгиевна (1918—1998) — советский государственный и политический деятель.
 
 
 Григорьева, Дарья Никитична (1913—2001) — доярка совхоза «Храмцево» Белоярского района Свердловской области. Герой Социалистического Труда.
 Григорьева, Дина Анатольевна (род. 1940) — советская и российская телеведущая, педагог, радио- и теледиктор.
 
 
 
 Григорьева, Зинаида Алексеевна (1923—1996) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.
 
 Григорьева, Кира Борисовна (1917—1989) — советская художница, иллюстратор.
 Григорьева, Клавдия Яковлевна (1912—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Григорьева, Ксения Игоревна (род. 1987) — узбекистанская горнолыжница.
 Григорьева, Лидия Николаевна (род. 1974) — российская бегунья на длинные дистанции, спортсмен-инструктор.
 
 Григорьева, Люлия Николаевна (род. 1941) — советский партийный, государственный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
 Григорьева, Марта Олеговна — российская художница.
 Григорьева, Надежда Адольфовна (1927—2002) — русская поэтесса и переводчица.
 
 
 Григорьева, Нинель Германовна (род. 1933) — советская и российская художница.
 Григорьева, Оксана Петровна (род. 1970) — российско-американская пианистка, певица и автор песен.
 
 Григорьева, Ренита Андреевна (1931—2021) — советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист.